Zementstein bezeichnet:

 Zementleim, einen Baustoff aus Zement und Wasser, der die Grundlage von Beton bildet
 Zementstein-Formation, eine Schicht des Helvetikums der Alpen 
 Moler in einer Ausprägung, ein eozänen Sedimentgestein Skandinaviens